SARG steht als Abkürzung für:

International Summit On Assisted Reproduction And Genetics, Internationale Tagung in Tel Aviv, Israel vom 25. – 26. Mai 2020

Sarg steht für:

 Sarg, ein Behältnis für den Transport, die Aufbahrung und die Beisetzung eines Leichnams

Sarg ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Sarg (1840–1921), deutscher Bergwerksbesitzer, Kaffeeplantagenbesitzer, Diplomat und Naturforscher
 Tony Sarg (1880–1942), deutsch-amerikanischer Puppenspieler und Illustrator

Siehe auch:
 F. A. Sarg’s Sohn & Co., chemisches Unternehmen südlich von Wien in Liesing
 Sark (Begriffsklärung)